Роботы-бойцы:

 «Роботы-бойцы» — фантастический фильм.
 «Роботы-бойцы 2» — другое название фильма «Бей и жги».
 «Роботы-бойцы 2» — другое название фильма «Войны роботов».